Валентина Ефимовна Беляева (27 февраля 1925 — 27 марта 2015) — советская актриса кино и дубляжа.

Биография 
Валентина Беляева родилась 27 февраля 1925 года в деревне Нижнее Селище в большой крестьянской семье. В деревне была только начальная школа, поэтому старшая сестра забрала её в Ленинград, где Валентина Беляева училась в 178-й средней школе, занималась танцами, а затем и в драмкружке. В августе 1941 года была эвакуирована на станцию Усть-Ишим Омской области, где стала работать в железнодорожном училище и играла в местном драмкружке при клубе железнодорожников. В 1944 году поступила в студию при Омском драматическом театре, стала ведущей актрисой театра.

В 1947 году после 3-го курса театрального училища переехала в Москву и поступила на 2-й курс актёрского факультета ВГИКа (мастерская Михаила Ромма), окончив который в 1951 году поступила в Театр-студию киноактёра, прослужив там до ухода на пенсию в 1982 году.

Умерла 27 марта 2015 года. Похоронена на  рядом с мужем.

Семья 
 Муж — кинорежиссёр Илья Яковлевич Гурин (1922—1994).

Фильмография 

  — Сельский врач — Лиза, подруга Татьяны (нет в титрах)
  — Случай в тайге — Мария, меткий стрелок
  — Анна на шее — эпизод (нет в титрах).
  — Педагогическая поэма — Любовь Савельевна Джурицкая
  — Салтанат — секретарша
  — Дело № 306 — санитарка (нет в титрах)
  — Обыкновенный человек — ассистентка молодого учёного Алексея Ладыгина
  — Сердце бьется вновь… — Людмила Николаевна, врач (нет в титрах)
  — Екатерина Воронина — мать Екатерины
  — Коля дома один (короткометражный) — Михеева
  — Четверо — Анна Хорькова, жена Андрея Ильича
  — Я не могла сказать (короткометражный) — Валентина Сергеевна, врач-фтизиатр
  — Память сердца — Савёлова, жена председателя
  — Золотой эшелон — Серафима Ивановна, мать Нади
  — Тучи над Борском — тётка Мити, сектанка
  — Битва в пути — эпизод
  — В трудный час — мать убитого 
  — Девять дней одного года — Татьяна Абрамовна, врач медсанчасти института
  — Евдокия — подруга Евдокии
  — Когда разводят мосты — мать Валерки, Анна Михайловна
  — При исполнении служебных обязанностей — врач
  — Верьте мне, люди — Анохина, жена полковника милиции
  — Вызываем огонь на себя (2-я серия) — Мария
  — Казнены на рассвете... — Мария Алексеевна Ананьина, акушерка, хозяйка подпольной лаборатории в Парголове
  — Сквозь ледяную мглу — Анни
  — Совесть — Зуева
  — Дай лапу, Друг! — мать Тани
  — Поиск — Ольга Сергеевна
  — Наши знакомые — Анна, жена Аркадия Осиповича
  — В Москве проездом… — Валентина Петровна Емельянова, приемная мать Лены, дочь Клавдии Ивановны
  — Руины стреляют… — Полина Михайловна
  — Мальчики — Мария Николаевна, врач-фониатор
  — Седьмое небо — народный судья
  — Сибирячка — метеоролог (нет в титрах)
  — Берега — Анна Кондратьевна
  — Возврата нет — учительница
  — Возле этих окон… — мать Михаила, школьная учительница (нет в титрах)
  — Своя земля — Парася
  — Небо со мной — майор, гостья
  — 100 грамм для храбрости (история 2-я «По законам гостеприимства») — член президиума (нет в титрах)
  — Супруги Орловы — соседка Орловых
  — Старые долги — Надежда Николаевна Орлова, первая жена Кочнева
  — Мелодия на два голоса — прохожая
 — — Россия молодая (серии 5, 6, 8) — княгиня Авдотья
  — Убить дракона — эпизод

Озвучивание 
  — Канал (ПНР)
  — Крестоносцы (ПНР)
 — — Кыз Жибек («Казахфильм») — Айгоз (роль Гульфайрус Исмаиловой)
  — За рекой — граница («Туркменфильм») — Солтан (роль М. Бабаевой)
 1971 — Наследники военной дороги () — жена Жигура (роль В. Мелнбарде)
 1971 — Незадачливые похитители («Грузия-фильм»)
  — Подводя черту (Ties riba; Литовская киностудия) — Моника (роль Даны Руткуте)
  — Возвращение Белого Клыка (Ritorno di Zanna Bianca; Италия, Франция)
  — Незваные гости — Макринэ (роль Гулчины Дадиани)
  — Поле Айсулу (Киргизфильм) — мать Айсулу (роль Л. Календеровой)
  — Боевой кузнечик («Саратовтелефильм», мультипликационный)

Примечания

Ссылки 
 Авторский сайт Алексея Тремасова. Валентина Беляева
 Под плащом Мельпомены. Актёры — удивительное племя… Валентина Беляева

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Омский академический театр драмы
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра